Luismi může znamenat:

 Luismi (1979) – španělský fotbalista
 Luismi (1992) – španělský fotbalista